Peacock kan syfta på:
 Peacock (auktor), en auktorsförkortning
 Peacock (film, 2010), en amerikansk thriller
 Peacock (stjärna), en stjärna i Påfågelns stjärnbild
 Peacock (strömningstjänst), en amerikansk strömningstjänst
 Mount Peacock, ett berg i Antarktis
 Thomas Love Peacock, en brittisk poet